

Persone 
 Acheo – personaggio della mitologia greca, figlio di Xuto e nipote di Elleno
 Acheo di Eretria – poeta tragico
 Acheo di Siracusa – poeta tragico
 Acheo – nobile seleucide, figlio di Seleuco I
 Acheo – generale, nipote del precedente e cugino di Antioco III

Altro 
 Achei – antico popolo della Grecia